Улан-Мурэн () может означать:
  — река Янцзы в верхнем течении (также Тотохэ).
  — название верховий реки Куехэ (правый приток Хуанхэ).